De Cloenbijlspoterne of Cloenbijlspasterne was een van de vele poternes in de Nederlandse vestingstad Venlo.

De exacte ligging van deze poterne is niet overgeleverd, maar Hermans plaatst de poterne wel in de stadsmuur aan Maaszijde. Ook vermoedt Hermans dat de naam verwijst naar een bewoner van een aanliggend pand aan de stadsmuur (Cloenbijl). De poterne moet al hebben bestaan in 1400.

Vestingwerk van Venlo